Randolph (Iowa)
Randolph (Kansas)
Randolph (Minnesota)
Randolph (Missouri)
Randolph (Nebraska)

Randolph (Utah)
Randolph (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos